COM har flere betydninger:
 COM•DTU – det tidligere navn for DTU Fotonik, Institut for Fotonik, et institut ved Danmarks Tekniske Universitet.
 COM (oversøisk Frankrig) – en betegnelse for et fransk oversøisk forvaltningsområde.
 COM (software) – et softwarekoncept.
 .com − et generisk topdomæne.